Техніка
 Клоака (від ) — фекальна каналізація, критий канал для протоку фекалій, нечистот.
 Клоака Максима — великий стічний канал, що є частиною античної каналізації в Римі.

Біологія
 Клоака — анальний отвір, розширена кінцева частина задньої кишки у деяких хребетних тварин.
 Клоачні — інфраклас, єдиний представник Однопрохідні.